Il termine Čeljuskin () può riferirsi a:
 Capo Čeljuskin, il punto più settentrionale della Russia
 Cheliuskin (nave), una nave a vapore sovietica
 Semën Čeljuškin, esploratore russo